

Aziende
 CST Group – Circuiti Stampati Trezzo sull'Adda, azienda italiana produttrice di circuiti stampati
 Czechoslovak Television – televisione della Cecoslovacchia

Codici 
 CST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Castaway Island (Figi)
 cst – codice ISO 639-3 della lingua ohlone settentrionale

Mineralogia 
 Cst – abbreviazione di cassiterite

Unità di misura 
 Central Standard Time – fuso orario (UTC-6)
 China Standard Time – Tempo Standard Cinese
 cSt – simbolo del centistokes, unità di misura della viscosità
 cst – centesimo di semitono

Altro 
 CST – sigla della Congregazione di Santa Teresa del Bambin Gesù
 CST – comando spaziale terrestre della serie Halo
 CST – corpo di sicurezza trentino

Note